Die 7. Floorball-Weltmeisterschaft der U-19-Juniorinnen wurde vom 4. bis 8. Mai 2016 in Kanada ausgetragen. Die Spiele fanden in Belleville statt. Es nahmen 8 Mannschaften aus der A- und 7 aus der B-Division teil. Die Divisionen wurden in je zwei Gruppen unterteilt.

Den Titel sicherte sich Schweden, nach einem 6:3-Finalsieg über Finnland. Die Bronzemedaille ging an die Schweiz, welche das kleine Finale gegen Tschechien mit 3:2 für sich entschied.
Die deutschen Juniorinnen holten den B-Weltmeistertitel.

A-Division

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Abschlussplatzierung 

Lettland ist somit in die B-Division abgestiegen.

B-Division

Gruppenspiele

Gruppe C

Gruppe D

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 13

Finalspiele

B-Halbfinale

B-Kleines Finale (Spiel um Platz 11)

B-Finale (Spiel um Platz 9)

Abschlussplatzierung 

Deutschland ist somit in die A-Division aufgestiegen.

Weblinks 
 Offizielle IFF Website (englisch)

2016
Unihockey 2016
Sportveranstaltung in Ontario
Unihockeywettbewerb in Kanada
Sport (Belleville, Ontario)